Jméno a příjmení Jiří Hudeček neslo nebo nese více osobností:
 Jiří Hudeček (cyklista) (* 1982) – český cyklista
 Jiří Hudeček (fotbalista) (* 1951) – český fotbalista
 Jiří Hudeček (malíř) (1910–1971) – český malíř
 Jiří Hudeček (podnikatel) (* 1970) – český podnikatel, zakladatel Jihomoravského inovačního centra
 Jiří Hudeček (politik) (* 1953) – český přírodovědec, pedagog, politik, předseda Strany demokratického socialismu